Paraguassú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraguaçu Paulista (ort), São Paulo, 
 Paraguaçu (ort), Minas Gerais, 
 Iaçu (ort), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar